Мария Михайловна Дикова (род. в 1944 году) — телятница совхоза «Озерецкий» Орехово-Зуевского района Московской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы (199-).

Биография 
Родилась в 1944 году в Тамбовской области.

Окончив школу, переехала к дяде в город Челябинск, где 2 года трудилась на заводе, а затем вернулась на родину. Из Тамбовской области переехала к сестре в Московскую область, где течение 34 лет работала телятницей совхоза «Озерецкий» в Орехово-Зуевском районе. Неоднократно перевыполняла нормы по привесам телят, за которыми ухаживала, как за малыми детьми, обслуживая по 150—170 голов при норме 80-90. Участница Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР в Москве, где удостоена золотой и серебряной медалей выставки.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 и от 21 декабря 1983 года награждена орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степеней.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 августа 1988 года за достижение высоких результатов в увеличении производства сельскохозяйственной продукции на основе освоения интенсивных технологий и передовых методов организации труда в земледелии и животноводстве Дикова Мария Михайловна награждена орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

В дальнейшем вышла на заслуженный отдых.

Живёт в сельском поселении Верейское Орехово-Зуевского района Московской области.

Награды 
Награждена орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней:

 медалями, а также золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР, знаками «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования».

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Примечания

Литература 
 Документы Государственного архива Российской Федерации
 Наградной лист

Ссылки 

 Кузьминых В. Полный кавалер ордена Трудовой Славы // Орехово-Зуевская правда. — № 173 (20996). — 11.12.2012.

Персоналии:Московская область